Ми́нкин (Ми́нкина) — фамилия. В качестве матронимической получила распространение среди евреев.

Известные носители 
 Минкин, Адольф Иосифович (1898—1967) — советский театральный режиссёр, режиссёр документального кино, режиссёр-постановщик художественных фильмов.
 
 Минкин, Виктор Алексеевич (1947—2022) — народный художник России.
 Минкин, Владимир Исаакович (род. 1935) — российский химик и педагог, академик РАН.
 Минкин, Денис Юрьевич (род. 1965) — российский предприниматель, учёный, председатель совета директоров ООО Типографский комплекс «Девиз», доктор технических наук.
 Минкин, Ефим Львович (1922—2011) — полный кавалер ордена Славы.
 Минкин, Иршат Султанович (род. 1963) — российский государственный и политический деятель.
 Минкин, Лазарь Моисеевич (1924—2003) — российский геолог, первооткрыватель Нерюнгринского угольного месторождения, лауреат Государственной премии СССР.
 Минкин, Юрий Борисович (1957—2014) — заведующий кафедрой электротехники электроники и микропроцессорной техники МИТХ, предприниматель.

Минкина

См. также 
 , или минггинда — язык-изолят на севере Австралии
Минчин